Příjmení Berry nosí více významných osobností:

 Bill Berry (* 1958), americký bubeník
 Bona z Berry (Jitka z Berry; 1362/1365–1435), savojská vévodkyně a hraběnka z Armagnacu
 Claude Berri (1934–2009), francouzský filmový režisér, herec a scenárista
 Halle Berryová (* 1966), americká herečka, modelka a královna krásy
 Chuck Berry (1926–2017), americký kytarista, zpěvák a skladatel rock and rollu
 Jan z Berry (1340–1416), francouzský šlechtic, vévoda z Berry
 Mary Berry (* 1935), britská spisovatelka a expertka na gastronomii
 Matt Berry (* 1974), britský herec, komik, muzikant a autor
 Michael Berry (* 1941), britský matematický fyzik
 Richard Berry, více osob, rozcestník
 Siân Berryová (* 1974), britská politička a politická aktivistka
 Steve Berry (* 1955), americký autor románů a novel
 Walter Berry (1929–2000), rakouský operní pěvec

Externí odkazy